Die Tippeligaen 2016 war die 72. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 26. Saison unter dem Namen Tippeligaen. Sie begann am 11. März und endete am 6. November 2016 mit dem 30. Spieltag. Titelverteidiger war Rosenborg Trondheim.

Modus 
Die 16 Teams der Saison bestanden aus den 14 bestplatzierten Vereinen der Vorsaison und den zwei Aufsteigern Brann Bergen und Sogndal Fotball aus der 1. Division 2015. Sie spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander den Meister sowie die Absteiger aus. Der Meister nahm wie in der Vorsaison an der UEFA Champions League 2017/18 teil und der zweite und dritte Platz an der UEFA Europa League 2017/18. Die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab, der Drittletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften und ihre Spielstätten 
Beim FK Haugesund waren – wie in den vergangenen Spielzeiten – vom norwegischen Fußballverband aus Sicherheitsgründen nur 3.904 der 8.800 Plätze im Haugesund-Stadion zugelassen.

Abschlusstabelle 

Zum Saisonende 2016:

Zum Saisonende 2015:

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf

Relegation 
Stabæk Fotball als 14. der Tabelle spielte gegen den Sieger der Aufstiegsrunde der zweitklassigen 1. Division in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Stabæk Fotball qualifizierte sich durch den Sieg für die Eliteserien 2017.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website bei Fotball.no
 Saison 2016 bei Soccerway.com

Einzelnachweise 

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2016